Ackens ist der Name von:

 Christian Felix Ackens (1816–1886), deutscher Chorleiter und Komponist
 Heinrich Ackens (1750–1794), Tuchfabrikant und Bürgermeister in Eupen

Weiteres:
 Ackens, Grand Ry & Cie., ehemalige Tuchfabrik, siehe Geschichte der Tuchindustrie in Eupen#Ackens, Grand Ry & Cie.